Круи́ () — название нескольких коммун во Франции:
 Круи (Эна) — в департаменте Эна
 Круи-ан-Телль — в департаменте Уаза
 Круи-сюр-Урк — в департаменте Сена и Марна
 Круи-Сен-Пьер — в департаменте Сомма
 Круи-сюр-Коссон — в департаменте Луар и Шер